Аппій Клавдій Пульхр () — традиційне чоловіче ім'я в патриціанському  давньоримському роду Клавдіїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Аппій Клавдій Пульхр (225 до н. е. — після 173 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, дипломат, консул 185 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр (135 до н. е. — 76 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 79 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр (72 до н. е. — після 25 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, помпеянець
 Аппій Клавдій Пульхр (97 до н. е. — 49 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 54 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр (250 до н. е. — 211 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Другої Пунічної війни, консул 212 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр (75 до н. е. — після 21 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 38 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр (близько 112 до н. е. — 82 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, військовий трибун
 Аппій Клавдій Пульхр (180 до н. е. — після 118 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул-суфект 130 року до н. е.